Григо́рий Беля́ев:
 Беляев, Григорий Васильевич (в монашестве Геннадий; 1825—1892) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Пермский.
 Беляев, Григорий Николаевич (1843—1916) — луцкий городской голова в 1881—1889 гг., член Государственной думы от Волынской губернии.
 Беляев, Григорий Павлович (1857—1907) — герой русско-японской войны, командир канонерской лодки «Кореец».